Shanghai Masters, een golftoernooi sinds 2011.
 Shanghai Masters (snooker), een rankingtoernooi in het snooker.
 Tennis Masters Cup, een tennistoernooi dat in de seizoenen 2005-2008 werd gehouden in Shanghai en toen bekendstond als Shanghai Masters.